A Black Books egy brit televíziós sorozat, amelyet Dylan Moran és Graham Linehan alkotott. A sorozat 2000-től 2004-ig futott a Channel 4 csatornán.

2000-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Szituációs komédiák
A Channel 4 saját gyártású műsorai
2004-ben befejezett brit televíziós sorozatok